Kelheimer bezeichnet:

 die Bewohner der Stadt Kelheim
 das Binnenschiff Kelheimer (Schiffstyp)
 Ludwig I., Herzog von Bayern (1173–1231), genannt Ludwig der Kelheimer